Сен-Викторе́ () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Истр, кантон Витроль.

Площадь коммуны — 4,73 км², население — 6566 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 6632 человека (2012), плотность населения — 1402,1 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 6596 человек, а в 2012 году — 6632 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 4297 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 3104 были экономически активными, 1193 — неактивными (показатель активности 72,2 %, в 1999 году — 67,1 %). Из 3104 активных трудоспособных жителей работали 2643 человека (1426 мужчин и 1217 женщин), 461 числились безработными (214 мужчин и 247 женщин). Среди 1193 трудоспособных неактивных граждан 351 были учениками либо студентами, 339 — пенсионерами, а ещё 503 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 2529 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 6548,5 человек. При этом медиана доходов составила 18 тысяч 231 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Сен-Викторе